Compagni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Bon Compagni di Mombello (1804–1880), italienischer Jurist, Pädagoge und Staatsmann
 Dino Compagni († 1324), florentinischer Kaufmann, Politiker und Chronist